3 miejscowości w Polsce: 
 Dębsk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. mławskim, w gminie Szydłowo 
 Dębsk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płockim, w gminie Bielsk 
 Dębsk – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Żuromin